Kaun ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Olegowitsch Kaun (* 1985), russischer Basketballspieler
 Bernhard Kaun (1899–1980), deutsch-US-amerikanischer Filmmusikkomponist
 Elfriede Kaun (1914–2008), deutsche Leichtathletin
 Gerhard Kaun (1911–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Hugo Kaun (1863–1932), deutscher Komponist und Dirigent